Глухой ретрофлексный носовой согласный — чрезвычайно редкий согласный звук, используемый в языке Иааи и в нескольких других языках австронезийской языковой семьи.

Свойства 
 Его манера артикуляции является окклюзионной, что означает, что он возникает из-за препятствования воздушному потоку в голосовом тракте. Потому что согласная тоже носовой заблокированный воздушный поток перенаправляется через нос.
 Его место сочленения является ретрофлекс, что в прототипе означает, что он сформулирован субапикальный (с загнутым вверх кончиком языка), но в более общем смысле это означает, что это постальвеолярный не будучи палатализированный. То есть, помимо прототипного субапикального сочленения, контакт языка может быть апикальный (указал) или пластинчатый (плоский).
 Его звучание глухое, что означает, что он воспроизводится без вибрации голосовых связок.
 Это носовой согласный звук, что означает, что воздух может выходить через нос, либо исключительно (носовые остановки) или в дополнение к через рот.
 Это центральная согласная. Это означает, что он создается за счет направления воздушного потока по центру языка, а не в стороны.
 В механизм воздушного потока является легочный, что означает, что он сочленяется за счет подачи воздуха только через легкие и диафрагма, как и в большинстве звуков.

Примеры 

Носовые согласные
Ретрофлексные согласныезвонкий альвео-палатальный взрывной